

Sigle 
 Accademia militare
 Additive Manufacturing
 Aeronautica Militare
 Alleanza Monarchica – movimento politico italiano
 Allievo maresciallo
 Amplitude Modulation – nella radio, modulazione di ampiezza
 ante meridiem – in latino "prima di mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzanotte alle 11:59 di mattina
 Automated Mathematician – Matematico Automatico

Chimica 
 Am – simbolo chimico dell'americio
 AM – sigla con la quale viene chiamato l'1,2-dicloro-1-(trifluorometossi)-1,2,2-trifluoroetano

Codici 
 AM – Codice vettore IATA di Aeroméxico
 am – Codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua amarica
 AM – Codice ISO 3166-1 alpha-2 dell'Armenia
 AM – Codice ISO 3166-2:BR dello stato di Amazonas (Brasile)

Geologia 
 AM – Supersintema di Almè, nel comune di Almè, in provincia di Bergamo, supersintema stratigrafico della Lombardia.

Informatica 
 .am – dominio di primo livello dell'Armenia
 AM – programma di intelligenza artificiale di Doug Lenat
 AM – Application Management → Gestione Applicativa (GA)

Musica 
 Am – accordo musicale di La minore secondo la notazione inglese
 A.M. – album dei Wilco del 1995
 AM – album degli Arctic Monkeys del 2013
 A.M. – album di Chris Young del 2013
 A.M. – brano degli One Direction del 2015, dall'album Made in the A.M.

Religione 
 A.M. – Suore Agostiniane Missionarie
 A.M. – Suore Antoniane di Maria
AM – Ave Maria

Altro 
 am – simbolo di attometro, ovvero 10−18 metri
 AM – abbreviazione per Anno Mundi, latino per "nell'anno del mondo", si veda anno Domini
 AM – classe di complessità definita dal Protocollo Arthur-Merlin
 AM – tipo di Patente è l'ex CIG per guidare i motorini 50 di cilindrata.

Altri progetti